Als Kabinett Morawiecki werden folgende Regierungen Polens unter dem Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki (PiS) bezeichnet: 

 Kabinett Morawiecki I, von 2017 bis 2019, Regierung der PiS
 Kabinett Morawiecki II, seit 2019, Regierung der PiS